Der Außenseiter steht für:
 Der Außenseiter (Kurzgeschichte), eine Horrorkurzgeschichte von H. P. Lovecraft aus dem Jahr 1921
 Der Außenseiter (1935), deutsche Filmkomödie
 Der Außenseiter (1961), US-amerikanischer Kriegsfilm
 Der Außenseiter (1983), französischer Actionfilm
 Der Außenseiter (1992), US-amerikanisches Filmdrama

Siehe auch:
 The Outsider
 Außenseiter (Begriffsklärung)